Перхо () — община в провинции Центральная Остроботния, Финляндия. Общая площадь территории — 775,19 км², из которых 27,25 км² — вода.

Демография 
На 31 января 2011 года в общине Перхо проживают 2936 человек: 1473 мужчины и 1463 женщины.

Финский язык является родным для 99,22% жителей, шведский — для 0,24%. Прочие языки являются родными для 0,55% жителей общины.

Возрастной состав населения:
 до 14 лет — 25,14%
 от 15 до 64 лет — 57,39%
 от 65 лет — 17,4%

Изменение численности населения по годам:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины 

Общины Финляндии
Центральная Остроботния